Xwla peut désigner :
 le xwla, une langue gbe du Bénin et du Togo ;
 les Xwla, une population du Bénin et du Togo.

Voir aussi 
 Xwela